Бо́рское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в составе Тихвинского района Ленинградской области.

Административный центр — деревня Бор.

Главой поселения является Матвеев Михаил Александрович, главой администрации — Евпак Елена Анатольевна.

Географическое положение 
Общая площадь — 351 км².

Расположено в центральной части Тихвинского района.
 Граничит:
 на северо-востоке — с Ганьковским сельским поселением
 на востоке — с Шугозёрским сельским поселением
 на юго-востоке — с Бокситогорским районом
 на юге — с Тихвинским городским поселением
 на западе — с Цвылёвским сельским поселением
 на западе и северо-западе — с Горским сельским поселением
По территории поселения проходят автодороги:
  (Лодейное Поле — Тихвин — Чудово)
  (Паша — Часовенское — Кайвакса)
  (подъезд к дер. Дуброво)
  (Сарожа — Черноваткино — Кованщина)
Расстояние от административного центра поселения до районного центра — 17 км.

По территории поселения протекают реки Паша и Шомушка. Между ними проходит водораздел между бассейнами Свири, к которому относится Паша, и Сяси, к которому относится Шомушка.

История 
В начале 1920-х годов в составе Пригородной волости Тихвинского уезда Череповецкой губернии был образован Шомушский сельсовет.

В августе 1927 года Шомушский сельсовет вошёл в состав вновь образованного Тихвинского района Ленинградской области.

По данным 1933 года центром Шомушского сельсовета являлась деревня Кайвакса, в 1936 году центром сельсовета уже числилась деревня Бор.

22 мая 1965 года в состав Шомушского сельсовета был включён Сарожский сельсовет.

В конце 1970-х годов Шомушский сельсовет с центром в деревне Бор был переименован в Борский сельсовет.

18 января 1994 года постановлением главы администрации Ленинградской области № 10 «Об изменениях административно-территориального устройства районов Ленинградской области» Борский сельсовет, также как и все другие сельсоветы области был преобразован в Борскую волость.

1 января 2006 года в соответствии с областным законом № 52-оз от 1 сентября 2004 года «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Тихвинский муниципальный район и муниципальных образований в его составе» было образовано Борское сельское поселение, в которое вошла территория бывшей Борской волости.

Население 
Изменение численности населения.

Состав сельского поселения

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Борского сельского поселения

Сельские поселения Ленинградской области
Муниципальные образования Тихвинского района